Шандор, Дьёрдь:
 Шандор, Дьёрдь (1912—2005) — венгерский и американский пианист.
 Шандор, Дьёрдь (род. 1984) — венгерский футболист